Unterweißenbach ist der Ortsname von

 Unterweißenbach, Gemeinde im Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Unterweißenbach (Gemeinde Feldbach),  Katastralgemeinde und Ortschaft von Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

 Unterweißenbach (Helmbrechts), Ortsteil der Stadt Helmbrechts, Landkreis Hof, Bayern
 Unterweißenbach (Selb), Ortsteil der Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Unterweißenbach (Vilseck), Ortsteil der Stadt Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern